Ралли Португалии 2021 года (официально Vodafone Rally de Portugal 2021) - четвёртый этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 20 по 23 мая в Португалии. Это 54-ое Ралли Португалии в истории и 48-ое в рамках чемпионата мира. 

С самого начала соревнований команда Hyundai продемонстрировала свое превосходство над соперниками и три её пилота заняли лидирующие позиции. Но с разницей в сутки оба претендента на титул (Тянак и Невилль) повредили заднюю подвеску, что позволило одержать победу Элфину Эвансу. Это четвёртая победа для британца в карьере и первая в Португалии.

Список участников

Ход этапа 
С самого первого спецучастка пилоты команды Hyundai Motorsport расположились на вершине турнирной таблицы, причем долгое время её возглавлял Дани Сордо, а не претенденты на титул. Но на СУ7 у него заглох двигатель и он потерял около 15 секунд и пропустил вперед Отта Тянака. В это же время из борьбы выбыл другой его напарник, Тьерри Невилль задел пень и повредил заднюю подвеску. А Тянак, выйдя на первое место, начал штамповать лучшие времена, но ровно через сутки после бельгийца также повредил заднюю подвеску и тоже откатился далеко назад. Таким образом, несмотря на превосходство по скорости, Hyundai уступила инициативу своим главным конкурентам из Toyota. Дани Сордо не смог в воскресенье отыграть десятисекундное отставание, а наоборот отстал еще сильнее. 

В пятницу пилоты Toyota занимали места в середине десятки. Открывавший трассу Себастьен Ожье и вовсе был восьмым, а лучшим некоторое время был японец Такамото Катсута, выступающий вне зачёта производителей. Но по ходу соревнований Элфин Эванс смог значительно взвинтить темп и вышел на второе место, а после неудач соперников и возглавил гонку.  Ожье не смог показать сопоставимого темпа, но тем не менее замкнул призовую тройку. Молодой финн Калле Рованпера находился на шестой позиции, когда на 14 спецучастке сошёл с дистанции по техническим причинам. Все три топ-пилота (Тянак, Невилль, Рованпера) смогли набрать очки хотя бы на Power Stage (5, 4 и 2 соответственно).

Лучший для себя результат показал Такамото Катсута и одно время даже претендовал на третье место. Британец Гас Гринсмит столкнулся с серьезной технической неполадкой и несколько субботних спецучастков провёл с западающей педалью газа, на чём потерял более минуты. Но из-за всех проблем соперников ему удалось повторить лучшую в карьере позицию на финише.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 11, 18 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году